Tonka peut désigner :
 la fève tonka
 Tonka (entreprise), un fabricant de jouet américain
 Tonka, une ville du Mali
 Tonka, un film américain de 1958
 Tonka, un film français de 1997 de Jean-Hugues Anglade